Sant'Arcangelo o Santarcangelo puede referirse a:
 Sant'Arcangelo, municipio de la provincia de Potenza, en Basilicata, Italia.
 Sant'Arcangelo Trimonte, municipio de la Provincia de Benevento, en la Campania, Italia.
 Santarcangelo di Romagna, municipio de la provincia de Rímini, en la región de la Emilia-Romaña, Italia.
 Santarcangelo Calcio, club de fútbol italiano.